Die Achtzehnjährigen ist der Titel folgender Filme:

 Die Achtzehnjährigen (1927), deutscher Film von Manfred Noa 
 Die Achtzehnjährigen (1980), indonesischer Film von Teguh Karya